Гнозіофобія - ( грец. гнозіо -знання, фобіа -страх) вид фобії, що відчувається особистістю як страх перед знаннями. Людина переживає боязнь знань в усіх формах.
Особа не хоче ходити до жодної школи, не хоче отримати жодної освіти. ЇЇ лякає будь-яке знайомство з якою-небудь новою інформацією. Гнозіофобія — свого роду ментальна перешкода особистісному розвитку. Особа більше не може вчитися, оскільки протягом усього процесу відчуває неослабний жах, який перешкоджає їй осягати нові знання.

Фобії